Pandemiewet (België) - wet voor het omgaan met een pandemie in België
 Pandemic and All-Hazards Preparedness Act (Pandemiewet) - wet voor het omgaan met een pandemie in de Verenigde Staten